Сдо́ба:
 Сдоба — различное пищевое сырьё для хлебобулочных и кондитерских изделий.
 Сдоба — сдобное хлебобулочное изделие.
 Сдобрение — улучшение чего либо (устар.)